Trosa (gemeente), een Zweedse gemeente in Södermanland, provincie Södermanlands län
Trosa (stad), hoofdstad van de gelijknamige gemeente